Alcyonidae är en familj av koralldjur. Alcyonidae ingår i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Alcyonidae 24 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Alcyonidae